Sennar (staat),  een van de 16 staten van Soedan
Sinnar (India), een plaats in India